Sant Feliu d'Arraona, antiga Capella de Sant Nicolau, a Sabadell
 Sant Feliu de Barruera, església parroquial romànica del poble de Barruera la vall de Boí
 Sant Feliu de Boada, església del  d'estil gòtic tardà a la vila de Palau-sator (Baix Empordà) 
 Sant Feliu de Calabuig, 
 Sant Feliu de Canovelles, església del Vallès Oriental
 Sant Feliu de Cartellà, monument al municipi de Sant Gregori (Gironès) 
 Sant Feliu de Guàrdia, primitiva església del castell de Castell de Mur (Pallars Jussà)
 Sant Feliu del Castellet, església parroquial romànica de Tremp (Pallars Jussà)
 Sant Feliu d'Estiula, església i antiga parròquia al municipi de les Llosses 
 Sant Feliu de Fillols, església romànica del municipi de Fillols (Conflent)
 Sant Feliu de Fontcoberta, edifici romànic del  a Fontcoberta, Pla de l'Estany
 Església de Sant Feliu de la Seu d'Urgell, edifici religiós situat al nucli Castellciutat a la Seu d'Urgell, Alt Urgell
 Església de Sant Feliu de Girona
 Sant Feliu de Llagostera
 Sant Feliu de Parlavà (Baix Empordà)
 Sant Feliu de Guàrdia, primitiva església parroquial de Guàrdia de Tremp (Pallars Jussà)
 Sant Feliu de Monistrol de Calders, església parroquial del poble de Monistrol de Calders (Moianès)
 Monestir de Sant Feliu de Guíxols, monestir al municipi homònim del Baix Empordà
 Sant Feliu de la Pobleta de Bellveí, església parroquial de la Pobleta de Bellveí (Torre de Cabdella, Pallars Jussà)
 Sant Feliu de Rodors, església parroquial romànica de Moià (Moianès)
 Sant Feliu de Terrassola, església parroquial romànica del poble de Sant Feliuet de Terrassola (Santa Maria d'Oló, Bages)
 Sant Feliu de Torelló (Osona)
 Sant Feliu de Vallcarca o Sant Feliu de Vallcàrquera, església romànica de Sant Llorenç Savall (Vallès Occidental)
 Sant Feliu o Sant Fèlix de Sabadell, església arxiprestal de Sabadell (Vallès Occidental)